Cao Wei
Wei (država)
Istočni Wei
Sjeverni Wei, dinastija
Zapadni Wei
Wei Qing
Wei Hui
Wei Zifu